Тампет от  «буря»:

 Тампет — гаитянский футбольный клуб из города Сен-Марк.
 Тампет Мокаф — центральноафриканский футбольный клуб из столицы страны Банги.
 Тампет — французский старинный танец.